Die Football League First Division 1949/50 war die 51. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 20. August 1949 und endete am 6. Mai 1950.

Titelverteidiger FC Portsmouth gewann vor den punktgleichen Wolverhampton Wanderers die zweite englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger FC Fulham und West Bromwich Albion konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Manchester City und Birmingham City den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Tottenham Hotspur und Sheffield Wednesday ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Portsmouth 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1949/50 für den FC Portsmouth in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt. Das Durchschnittsalter des Teams betrug 27,69 Jahre. Hierbei wurden nur Spieler berücksichtigt, die zehn oder mehr Spiele bestritten hatten.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Mick Cooper: The Definitive Portsmouth F.C. A Statistical History to 1996. Statistics. Tony Brown, Basildon 1996, ISBN 1-899468-04-8.

Weblinks 
 England 1949-50 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1949/50
Fußballsaison 1949/50